Погорельщина:

 Погорельщина — поэма Николая Алексеевича Клюева, одно из самых значительных произведений русской новокрестьянской поэзии.

Топонимы 
 Белоруссия
 Гродненская область
 Погорельщина — деревня в Вишневском сельсовете Сморгонского района;
 Погорельщина — деревня в Коренёвском сельсовете Сморгонского района;
 Минская область
 Погорельщина — деревня в Воложинском районе.